

Ґумово — село в гміні Старий Люботинь Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґумово — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ґумово — село в гміні Дзежонжня Плонського повіту Мазовецького воєводства